Парламентские выборы в Индонезии прошли 17 апреля 2019 года. 

185 миллионов избирателей выбрали 550 депутатов Народного консультативного конгресса Индонезии. 

Территория Индонезии разделена на 71 регионов, каждому из которых соответствует региональная группа партийного списка.

Система выборов пропорциональная с барьером 4%.

Результаты

|-
!colspan="1" style="text-align:left;background-color:#E9E9E9"|Партии
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9"|Голоса
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9; width: 3.5em;"|%
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9; width: 3.5em;"|Изменения
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9; width: 3.5em;"|места
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9; width: 3.5em;"|+/-
!style="text-align:center;background-color:#E9E9E9; width: 3.5em;"|%
|-
| style="text-align:left;" | Демпартия Борьбы Индонезии (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI–P)
| style="text-align:right;" | 27,053,961
| style="text-align:right;" | 19.33
| style="text-align:right;" |  0.38
| style="text-align:right;" | 128
| style="text-align:right;" |  19
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Партия Движение за Великую Индонезию (Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra)
| style="text-align:right;" | 17,594,839
| style="text-align:right;" | 12.57
| style="text-align:right;" |  0.76
| style="text-align:right;" | 78
| style="text-align:right;" |  5
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Голкар (Partai Golongan Karya)
| style="text-align:right;" | 17,229,789
| style="text-align:right;" | 12.31
| style="text-align:right;" |  2.44
| style="text-align:right;" | 85
| style="text-align:right;" |  6
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Партия национального пробуждения (Partai Kebangkitan Bangsa, PKB)
| style="text-align:right;" | 13,570,097
| style="text-align:right;" | 9.69
| style="text-align:right;" |  0.65
| style="text-align:right;" | 58
| style="text-align:right;" |  11
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Национально-демократическая партия Индонезии (Partai Nasdem, Nasdem)
| style="text-align:right;" | 12,661,792
| style="text-align:right;" | 9.05
| style="text-align:right;" |  2.33
| style="text-align:right;" | 59
| style="text-align:right;" |  23
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Партия справедливости и благоденствия (Partai Keadilan Sejahtera, PKS)
| style="text-align:right;" | 11,493,663
| style="text-align:right;" | 8.21
| style="text-align:right;" |  1.42
| style="text-align:right;" | 50
| style="text-align:right;" |  10
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Демократическая партия (Partai Demokrat, PD)
| style="text-align:right;" | 10,876,507
| style="text-align:right;" | 7.77
| style="text-align:right;" |  2.42
| style="text-align:right;" | 54
| style="text-align:right;" |  7
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Партия национального мандата (Partai Amanat Nasional, PAN)
| style="text-align:right;" | 9,572,623
| style="text-align:right;" | 6.84
| style="text-align:right;" |  0.75
| style="text-align:right;" | 44
| style="text-align:right;" |  4
| style="text-align:right;" | 
|-
| style="text-align:left;" | Партия единства и развития (Partai Persatuan Pembangunan, PPP)
| style="text-align:right;" | 6,323,147
| style="text-align:right;" | 4.52
| style="text-align:right;" |  2.01
| style="text-align:right;" | 19
| style="text-align:right;" |  20
| style="text-align:right;" | 
|-
|colspan="8" style="background: #C0C0C0"|
|-
| style="text-align:left;" | Периндо (Partai Perindo, Perindo)
| style="text-align:right;" | 3,738,320
| style="text-align:right;" | 2.67
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Беркаря (Partai Berkarya, Berkarya)
| style="text-align:right;" | 2,929,495
| style="text-align:right;" | 2.09
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Партия Индонезийской солидарности (Partai Solidaritas Indonesia, PSI)
| style="text-align:right;" | 2,650,361
| style="text-align:right;" | 1.89
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Партия народной совести (Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura)
| style="text-align:right;" | 2,161,507
| style="text-align:right;" | 1.54
| style="text-align:right;" |  3.72
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |  16
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Партия звезды и полумесяца (Partai Bulan Bintang, PBB)
| style="text-align:right;" | 1,099,848
| style="text-align:right;" | 0.79
| style="text-align:right;" |  0.67
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Гаруда (Partai Garuda, Garuda)
| style="text-align:right;" | 702,536
| style="text-align:right;" | 0.50
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |Новая
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
| style="text-align:left;" | Партия единства и справедливости (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI)
| style="text-align:right;" | 312,775
| style="text-align:right;" | 0.22
| style="text-align:right;" |  0.69
| style="text-align:right;" | 0
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" | 0.00
|-
|-style="background:#E9E9E9;"
!colspan="1" style="text-align:left;" | Всего
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |100.00
| style="text-align:right;" |'''| style="text-align:right;" |575| style="text-align:right;" | 15| style="text-align:right;" |100.00|-style="background:#E9E9E9;"
!colspan="2" style="text-align:left;" | Незаполненные бюллетени
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| rowspan="3" colspan="3" style="background: #E9E9E9"|
|-style="background:#E9E9E9;"
!colspan="2" style="text-align:left;" | Явка| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
|-style="background:#E9E9E9;"
!colspan="2" style="text-align:left;" | Избирателей'''
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| style="text-align:right;" |
| colspan="5" style="background: #E9E9E9"|
|-style="background:#E9E9E9;"
|colspan="8"|Источник: Tirto 
|}

Результаты по провинциям

Ссылки
 Сайт подсчета голосов  
 Информация о подсчете голосов на CNN Индонезия 

Выборы в Индонезии
Индонезия
2019 год в Индонезии